Haninge kan syfta på:

Haninge kommun – en skärgårdskommun samt förort till Stockholm
Haninge Centrum – ett köpcentrum i Handen nära pendeltågsstationen
Haninge kulturhus – en byggnad i Handen, Haninge kommun
Västerhaninge – en tätort och en kommundel som ingår i Haninge kommun
Österhaninge – en småort och en kyrkby i Haninge kommun